Salou Open — ежегодный открытый турнир по международным шашкам, один из сильнейших рейтинговых турниров в мире. Проводится с 1998 года ежегодно во второй половине мая в испанском курортном городе Салоу. В турнире традиционно участвуют ведущие гроссмейстеры планеты. Значительное число участников представляют Нидерланды (так в 2015 их было 59 из 141).

Рекордсменами по количеству побед в турнире являются Анатолий Гантварг, Гунтис Валнерис и Александр Георгиев, которые побеждали 4 раза, причём последний три раза подряд. Кес Тейссен побеждал дважды. В 2015 году приняли участие 141 спортсмен из 19 стран, среди них 20 женщин. 18 участников имели звание гроссмейстера. Победителем стал нидерландский шашист Ян Грунендейк.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира
 Salou Open в базе турниров КНДБ
 Salou Open - 2014 at на сайте Alldraughts
 Salou Open - 2014 в газете de Volkskrant
 Результаты Salou Open—2015
 Результаты Salou Open—2016
 Результаты Salou Open—2018

Шашки в Испании
Соревнования по международным шашкам